Gewerbliche Berufsschule steht für:

 Gewerbliche Berufsschule Käthe Kollwitz in Gotha, siehe Löfflerschule #Gewerbliche Berufsschule ab 1959
 Gewerbliche Berufsschule in Hannover, siehe Stadttöchterschule I (Hannover) #Geschichte
 Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern, Berufsschule in der Schweiz